Il singolare del Lipton International Players Championships 1988 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Miloslav Mečíř era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Jimmy Connors.

Mats Wilander ha battuto in finale 6–4, 4–6, 6–4, 6–4 Connors.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note 

Lipton International Players Championships 1988